Kołbiel – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie otwockim, w gminie Kołbiel
 Kołbiel – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie otwockim
 Kołbiel – przystanek kolejowy w miejscowości Karpiska, w województwie mazowieckim
 Kołbiel – dawna gromada w powiecie mińskim, w województwie warszawskim